Elephant Gun EP é um EP que faz parte dos discos B-side da banda Beirut. O disco é composto por apenas três faixas riquíssimas pela produção que mixa elementos do indie rock com folk que lembra as músicas balcãs. A faixa tema do EP foi utilizada pela Rede Globo como trilha sonora da microssérie Capitu. 

.

Faixas 

EP de 2007
Álbuns de Beirut